Iestyn ist der Name folgender Personen:

 Rhydderch ap Iestyn († 1033), König von Gwent und Morgannwg in Süd-Wales
 Iestyn ap Gwrgan († 1093), König des walisischen Königreichs Morgannwg
 Caradog ap Iestyn († vor 1147), der erste walisische Lord of Afan